De grønne baretter har flere betydninger:
 De grønne baretter – specialstyrker i den amerikanske hær
 De grønne baretter – reportage-krigsbog fra Vietnamkrigen i 1964 af den amerikanske forfatter Robin Moore
 De grønne baretter – amerikansk film fra 1965 med John Wayne. Filmen er baseret på Robin Moores reportage-krigsbog af samme navn